Alfons Parczewski – prawnik i działacz polityczny
 Erazm Parczewski – działacz społeczno-narodowy
 Michał Janusz Parczewski – archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Konstanty Parczewski – powstaniec listopadowy
 Władysław Parczewski – klimatolog i meteorolog
 powiat parczewski – powiat w województwie lubelskim